Canosa har flere betydninger:

 Canosa di Puglia, en by i Apulien, Italien 
 Canosa Sannita, en by i Abruzzo, Italien